Шоколад — клас продуктів харчування, переважно кондитерських виробів, що виготовляються з використанням плодів какао.
 «Шоколад» — містичний роман 1999 року англійської письменниці Джоан Гарріс.
 «Шоколад» — американський кінофільм 2000 року, знятий за однойменним романом Джоан Гарріс.
 «Шоколад» — французький кінофільм 2016 року.
 ShockolaD (гурт) — український музичний гурт, який поєднує джазові стандарти, електроніку та українські народну музику.